«Эксперимент» — фильм 1970 года, СССР, режиссёр Евгений Радомысленский.
 «Эксперимент» () — германский фильм 2001 года, режиссёр Оливер Хиршбигель.
 «Эксперимент» () — американский фильм 2010 года, режиссёр Пол Шойринг.
 «Эксперимент 2: Волна» () — германский фильм 2008 года, режиссёр Деннис Ганзель.

 См. также
 Филадельфийский эксперимент (значения)